Pierre Montaz (1924-2021), un ingénieur français.

Voir aussi 
 Gimar Montaz Mautino, abrégé en GMM, une entreprise française de construction de remontées mécaniques